Анастасије Антиохијски се може односити на:

 Анастасије I Антиохијски, антиохијски патријарх (561—571 и 593—599)
 Анастасије II Антиохијски, антиохијски патријарх (599—609)
 Анастасије III Антиохијски, антиохијски патријарх (620–628)